Office of the Advocate General for Scotland, le Bureau de l'Avocat général pour l'Écosse.
 Ottawa Art Gallery, la Galerie d'art d'Ottawa (GAO), au Canada.
 Official Airline Guide, une entreprise britannique de statistiques de transport aérien.